Zerfall steht für:
 Radioaktiver Zerfall, siehe Radioaktivität
 allgemeiner für die spontan eintretende Zustandsänderung eines quantenphysikalisch zu beschreibenden Systems, siehe z. B. Zerfallskanal
 Exponentieller Zerfall, siehe Exponentielles Wachstum
 den Zerfall gesellschaftlicher Strukturen 
 ein Album der Band Eisregen, siehe Zerfall (Album)
 den Film Raspad – Der Zerfall

Siehe auch: